Wolfgrub ist der Name folgender Orte

in Deutschland:
 Wolfgrub (Aschau am Inn), Ortsteil der Gemeinde Aschau am Inn, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Wolfgrub (Dießen am Ammersee), Ortsteil des Marktes Dießen am Ammersee, Landkreis Landsberg am Lech, Bayern
 Wolfgrub (Reichertsheim), Ortsteil der Gemeinde Reichertsheim, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Wolfgrub (Teisendorf), Ortsteil des Marktes Teisendorf, Landkreis Berchtesgadener Land, Bayern
 Wolfgrub (Zeilarn), Ortsteil der Gemeinde Zeilarn, Landkreis Rottal-Inn, Bayern

in Österreich:
 Wolfgrub (Gemeinde Bad Zell), Ortschaft von Bad Zell, Bezirk Freistadt, Oberösterreich
 Wolfgrub (Gemeinde Natternbach), Ortschaft der Gemeinde Natternbach, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich
 Wolfgrub (Gemeinde Schönau), Ortschaft von Schönau im Mühlkreis, Bezirk Freistadt, Oberösterreich
 Wolfgrub (Gemeinde Adnet), Ort bei Adnet, Bezirk Hallein, Land Salzburg
 Wolfgrub (Gemeinde Greinbach), Katastralgemeinde in der Steiermark

Siehe auch:
 Wolfsgrub